Alba ist die weibliche Form des lateinischen Adjektivs albus = weiß.

Alba steht für:

 Alba (Vorname), weiblicher Vorname
 Alba, Fluss in Tschechien, siehe Bělá (Divoká Orlice)
 Alba (Graben), Mühlengraben in Tschechien
 Alba, liturgisches Gewand, siehe Albe
 Alba (Motorrad), Motorradhersteller
 Alba, lateinischer, italienischer und okzitanischer Name des mittelalterlichen Tageliedes
 Zweisprachige Alba von Fleury-sur-Loire, lateinisches Morgenlied
 Alba, schottisch-gälische Eigenbezeichnung Schottlands
 Alba (Reichskleinodien), Teil der Reichskleinodien des Heiligen Römischen Reiches
 Alba (Wein), DOC-Wein aus dem Piemont, Italien

Alba ist Namensbestandteil von:

 Alba Automobilwerke, ehemaliger österreichisch-ungarischer Automobilhersteller
 Alba Berlin, deutscher Basketballklub
 Alba Engineering, italienischer Rennwagenhersteller
 Alba Group, deutsches Unternehmen in der Entsorgungs- und Recyclingbranche
 Alba Patera, Vulkan auf dem Mars
 ALBA PCB Group, Leiterplattenhersteller
 Alba Star, spanische Charterfluggesellschaft für Fracht- und Passagierdienste
 Alba Versicherung, Tochtergesellschaft der Helvetia Versicherungen
 Automobiles Alba, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Fábricas Metalúrgicas Alba, ehemaliger portugiesischer Automobilhersteller
 Herzog von Alba, Titel eines Geschlechts des spanischen Hochadels
 Rosa alba, historische Rosengattung
 Task Force ALBA, humanitäre Operation der Schweizer Luftwaffe in Albanien
 Titularbistum Alba Maritima, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Titularbistum Alba, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Orte:

 Alba Adriatica, Gemeinde in der Provinz Teramo, Italien
 Alba (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani, Rumänien
 Alba (Canazei), Ortsteil von Canazei im Trentino, Italien
 Alba de Tormes, Ort in Spanien, Stammort der Herzöge von Alba
 Alba Fucens, antike Stadt in den Abruzzen, Italien
 Alba Graeca, Name der Stadt Belgrad im Mittelalter, Serbien
 Alba Iulia, Stadt im Kreis Alba, Rumänien
 Alba-la-Romaine, Stadt im Département Ardèche, Frankreich
 Alba Longa, antike Stadt in Latium, Mutterstadt Roms
 Alba (Piemont), Stadt in der Provinz Cuneo, Italien, kurzfristige Republik
 Alba (Teruel), Gemeinde in der Provinz Teruel, Spanien
 Alba (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea, Rumänien
 Kreis Alba, Verwaltungseinheit in der Region Siebenbürgen, Rumänien
 Alba Regia, lateinischer Name der Stadt Székesfehérvár im Komitat Fejér, Ungarn

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alba (Kalifornien)
 Alba (Michigan)
 Alba (Missouri)
 Alba (Pennsylvania)
 Alba (Rains County, Texas)
 Alba (Wood County, Texas)

siehe auch Alba Creek

Alba ist Familienname folgender Personen:

 Alfonso de Alba (* 1985), mexikanischer Eishockeytorwart
 Andrea de Alba (* 1996), mexikanische Schauspielerin, Sängerin, Model, Tänzerin und Ansagerin
 Antonio Alba (1936–2019), brasilianischer Radrennfahrer
 Antonio Ibáñez de Alba (* 1956), spanischer Ingenieur, Forscher und Wissenschaftler
 Armando Alba Zambrana (1901–1974), bolivianischer General und Diplomat
 Beatrice De Alba, Maskenbildnerin
 Bernardo Domínguez Alba (1902–1994), panamaischer Schriftsteller, siehe Rogelio Sinán
 Christian Alba (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Daniel Alba (* 1940), mexikanischer Ringer
 David M. Alba (* 19??), katalanischer Paläontologe
 Edmundo de Alba Alcaraz (* 1938), mexikanischer Klimatologe
 Georges Alba (1871–1925), französischer Schauspieler und Theaterdirektor, siehe Paul Cazeneuve (Schauspieler)
 Germán Elías Alba († 2014), bolivianischer Politiker
 Ignacio de Alba y Hernández (1890–1978), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Colima
 Javier del Río Alba (* 1957), peruanischer Geistlicher, Erzbischof von Arequipa
 Jessica Alba (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Jordi Alba (* 1989), spanischer Fußballspieler
 José G. Moreno de Alba († 2013), mexikanischer Romanist
 Joshua Alba (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Joven Alba (* 1969), philippinischer Poolbillardspieler
 Julia Alba (* 1979), spanische Leichtathletin
 Julio Alba, argentinischer Radrennfahrer
 Martial Alba († 1553), französischer Theologe und Märtyrer, siehe Fünf Märtyrer von Lyon
 Miguel Ángel Alba Díaz (* 1951), mexikanischer Geistlicher, Bischof von La Paz en la Baja California Sur
 Pablo Arosemena Alba (1836–1920), Staatspräsident von Panama

 Rachel Kolly d’Alba (* 1981), Schweizer Geigerin
 Rafael Alba (* 1993), kubanischer Taekwondoin
 Rafael Martínez Alba (1896–1989), dominikanischer Dirigent und Musikpädagoge
 Raúl de Alba Casillas († 2010), mexikanischer Fußballspieler
 Raúl de Alba, mexikanischer (?) Fußballspieler

siehe auch: Herzog von Alba

Alba ist das Pseudonym von:

 Albert Aegerter (1906–1983), Schweizer Maler und Grafiker 

ALBA steht als Abkürzung für:

 ALBA Allergendatenbank in den Niederlanden
 AlbA (Ausbildungskonzept) (für Auszubildende lernen bei Auszubildenden)
 ALBA (Synchrotron) in Barcelona, Spanien
 Académie libanaise des beaux-arts, Hochschule im Libanon
 Aluminium Bahrain, Aluminiumhersteller
 Bolivarianische Allianz für Amerika, lateinamerikanische Wirtschaftsgemeinschaft
 Assembleia Legislativa da Bahia, der Legislativversammlung von Bahia, Brasilien

Siehe auch:
 Alba Festival
 Albas

Abkürzung